Robert Montgomery kan syfta på bland Personen:

* Robert Montgomery (1737–1798), svensk militär 
 Robert Montgomery  (1807–1855), engelsk poet
 Robert Montgomery (1809–1887), brittisk kolonialtjänsteman
 Robert Montgomery (1834–1899), finländsk jurist och politiker
 Robert Montgomery (1891–?), kanadensisk sportskytt 
 Robert Montgomery (1904–1981), amerikansk skådespelare

Se även 

 Robert Montgomery-Cederhielm